All Night (Icona Pop), een single van Icona Pop uit 2013
 All Night (The Vamps & Matoma), een single van The Vamps en Matoma uit 2016
 All Night (Beyoncé), een single van Beyoncé uit 2016
 All Night (1918), een film uit 1918
 All Night (2008), een film uit 2008